Krzysztof Teodor Toeplitz
 Krakowskie Towarzystwo Techniczne
 Kielecki Teatr Tańca
 
 Port lotniczy Kittilä – kod IATA
 Kowloon Through Train – typ pociągu w Hongkongu
 Karta Techniczno-Technologiczna – dokument opisujący założenia technologii procesu